Paul Lacombe (1833-1903), homme politique français, notamment sénateur et maire de Montbron ;
 Paul Lacombe (1834-1919), historien et archiviste français ;
 Paul Lacombe (1837-1927), compositeur français ;
 Paul Lacombe de La Tour (1889-1940), militaire français des deux guerres mondiales ;
 Paul Lacombe (1990-), joueur de basket-ball français.